U 160  oder U-160 bzw. U160 steht für:

 SM U 160, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 160 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 160, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 160 mm Steghöhe.
 U 160, ein Achsantrieb von Rockwell für Omnibusse und Lkw.
 U 160, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

Abkürzung